ВЭМЗ:
 ВЭМЗ — Вологодский электромеханический завод.
 ВЭМЗ — Владимирский электромоторный завод.